В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Катрін Єкселл здобула титул, у фіналі перемігши Алісію Молтон 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Івонн Вермак (1-ше коло)
 Duk-Hee Lee (1-ше коло)
 Дана Гілберт (чвертьфінал)
 Марселла Мескер (1-ше коло)

 Вікі Нелсон (півфінал)
 Дженніфер Мундел (1-ше коло)
 Корінн Ваньє (1-ше коло)
 Алісія Молтон (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)